Ардизия (Ardisia) е голям, широко разпространен род цъфтящи храсти, дървета и дървесни билки от семейство Игликови (Primulaceae). Един вид, Ardisia japonica, е една от 50-те основни билки в традиционната китайска медицина.

Намирал се е в бившето семейство Мирсинови (Myrsinaceae), сега признато за подсемейство Myrsinoideae.

Разпространение 
Видовете ардизия са разпространени в Америка, Азия, Австралия и Тихоокеанските острови, главно в тропиците.

Описание 
Това са дървета, храсти и подхрасти (ниски дървесни храсти). Повечето имат последователно подредени листа. Цветовете са в много форми на съцветие. Цветята обикновено имат 4 или 5 зелени чашелистчета и камбановиден венчета от обикновено 4 или 5 бели или розови листенца. Плодът е малко месеста костилка. Определящата характеристика на рода е малката тръбичка, образувана в центъра на цветето от тичинките, които са съединени в основата им.

Видове 

Към момента има над 700 приети вида в Kew's Plants of the World Online.

Източници 

Игликови